Эхе́а-де-лос-Кабалье́рос (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 609,9 км². Население — 16541 человек (на 2016 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Первые следы Эхеи в истории относятся к времени суессетанов, давших ей первое известное нам имя Сегия (ибер. , ), от которого и происходит нынешнее название города.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы
Города Сарагосы